Squeeze (Debian), een Debian-versie
Squeeze (band), een Britse band
Squeeze (The Velvet Underground), een album van The Velvet Underground
sQueeze, een Nederlands tijdschrift